Casco Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Casco Township (Allegan County, Michigan)
 Casco Township (St. Clair County, Michigan)